Bulbus (lateinisch für Zwiebel oder Bolle) steht für:

 Bulbus, Zwiebel (Pflanzenteil)
 Bulbus, Teil des Pedipalpus von männlichen Webspinnen
 Bulbus, Schlagbuckel beim Sprödbruch, insbesondere bei geschlagenen Werkzeugen aus Feuerstein (Archäologie)
 Bulbus (Gattung), eine Gattung der Mondschnecken

 in der Anatomie für zwiebelförmige Organteile oder Organe
 Bulbus oculi, Augapfel
 Bulbus olfactorius, Riechkolben im Gehirn
 Bulbus duodeni, einen Teil des Zwölffingerdarms
 Bulbus cerebri, Medulla oblongata (verlängertes Mark)

 Siehe auch

 Bulbille, speziell geformte Knospen an oberirdischen Organen von Gefäßpflanzen